Il doppio del Nordea Nordic Light Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová.

Iveta Benešová e Barbora Záhlavová-Strýcová hanno vinto in finale 7–5, 6–4, contro Petra Cetkovská e Lucie Šafářová.

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (semifinali)
  Nathalie Dechy /  Sania Mirza  (primo turno)

  Marija Korytceva  /  Tetjana Perebyjnis  (primo turno)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (campionesse)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Nordea Nordic Light Open 2008